Central Trade Park (CTP) is een logistiek vastgoedontwikkelaar die industriële en logistieke bedrijfsparken beheert in Europa. Het bedrijf is gevestigd in Tsjechië en is voornamelijk actief in Centraal- en Oost-Europa. CTP’s vastgoed wordt gebruikt voor opslag, productie, distributiecentra, O&O en kantoorruimtes.

Geschiedenis 
CTP werd in 1998 opgericht door de Nederlandse ondernemer Remon Vos en sinds 2020 rijkste Nederlandse man. Zijn doel was industriële vastgoed ontwikkelen in Tsjechië en Oost-Europa. Hij deed dit met zakenpartners Johan Brakema en Eddy Maas. Nadat Brakema na een aantal jaar het bedrijf verliet en Maas overleed in 2016, werd Vos de enige aandeelhouder en eigenaar van het bedrijf. CTP’s eerste bedrijfsterrein werd gebouwd in Humpolec, waarna bedrijfsparken volgden in steden als Modřice, Brno en Plzeň.

In 2005 startte CTP met de bouw van het bedrijfspark Spielberk Office Centre in Brno, locatie van de Spielberk Towers. Toren I wordt tot op heden gebruikt als hotel, het Courtyard by Marriott Brno hotel. De officiële opening van het hotel vond plaats in 2016. Het was de eerste hotelontwikkeling van CTP. Toren II was het hoogste gebouw in Brno tot 2013 toen de AZ-toren werd gebouwd. 

In 2017 werd Domeq geïntroduceerd, een nieuw woonconcept voor young professionals en studenten in Brno. Domeq is gevestigd in het Ponávka Business Park en is geïnspireerd op andere projecten in Europese landen waar studentenhuisvesting goed ingeburgerd is. Het Central European Institute for Technology (CEITEC) bevindt zich in hetzelfde park.

2017 was ook het jaar waarin de CTP Art Wall in samenwerking met CBRE van start ging. Dit evenement werd georganiseerd voor kunstenaars uit heel Europa. Kunstenaars, illustrators en grafisch ontwerpers konden hun kunstwerken insturen waarvan de geselecteerde ontwerpen op de muren van verschillende CTParks zouden worden geplaatst. De prijsuitreiking vond plaats in de Manes Gallery in Praag. Het hoofddoel van dit project was de verbetering van de openbare ruimte en verfraaiing van industriële en logistieke hallen.

Huidige activiteiten 
Het bedrijf heeft een geïntegreerd netwerk van bedrijfsparken ontwikkeld, ook wel het CTPark Network. Dit netwerk bestaat uit meer dan 70 bedrijfsparken in heel Centraal- en Oost-Europa, met grootste marktaandeel in Tsjechië, Roemenië, Slowakije en Hongarije. In 2020 kondigde CTP aan zijn portfolio te willen vergroten naar 10 miljoen m² in 2023. Onderdeel van dit groeiplan is uitbreiding in Oostenrijk, Polen, Duitsland en Nederland.

Duurzaamheid 
In 2020 ontving CTP twee investment grade ratings van S&P en Moody’s en betraden ze de internationale obligatiemarkten met de uitgifte van groene obligaties (Green Bonds). In januari 2021 werd de volledige portefeuille van het bedrijf BREEAM-gecertificeerd. In juli 2021 kondigde de Czech Green Building Council de lancering aan van het CTPark Island initiatief "Off the grid 2025". Het doel van dit initiatief is om het park om te bouwen tot een zogenaamd "eilandsysteem" dat zijn eigen elektriciteit opwekt zonder aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet.

Euronext Amsterdam 
Op 25 maart 2021 deed CTP zijn intrede op Euronext Amsterdam. De beursgang werd geprijsd op €14.00 per aandeel, wat de marktcap op €5,6 miljard bracht. Verschillende advocatenkantoren adviseerden, waaronder Clifford Chance, die het "de grootste vastgoed beursgang in Europa sinds 2014" noemde. CTP zelf werd bijgestaan door De Brauw Blackstone Westbroek.

Op 21 juni 2021 nam Euronext het bedrijf op in de AScX-index. De marketcap van CTP werd per juli 2021 gewaardeerd op € 6,73 miljard.

ALC 
Op 16 augustus 2021 kocht CTP de Amsterdam Logistic Cityhub (ALC) in het Westelijk Havengebied in Amsterdam, een distrubutiecentrum van 120.000 vierkante meter. In de Nederlandse media werd gequoot dat dit “de grootste aankoop van een enkelvoudig gebouwencomplex ooit is in het Nederlandse logistieke vastgoed.” ALC zal niet alleen als centrale distributiecentrum voor de stadslogistiek dienen, maar zal het ook mogelijk maken om goederen te vervoeren in elektrische busjes en elektrisch aangedreven boten. CTP kocht ALC van vastgoedinvesteerder Paul Vermaat en ontwikkelaar Wim Beelen.

Externe links 
 Website van CTP

Bedrijf genoteerd aan Euronext Amsterdam
Tsjechisch bedrijf
Vastgoedbedrijf